Hectàrea
 Ha, は japonès
 Codi de l'idioma haussa
 Ha (déu), divinitat egípcia
 Ha (llengua), llengua bantú parlada a Tanzània